Det här är en lista över manliga tennisspelare som vunnit singeltitlar i tennisens Grand Slam-turneringar.

Se även
Lista över kvinnliga tennisspelare med singeltitlar i Grand Slam-turneringar

Tennisens Grand Slam
Tennisturneringar
Grand Slam singeltitlar herrar